Картель

 Картель — простейшая форма монополистического объединения, члены которого сохраняют финансовую производственную самостоятельность.
 Картель (психоанализ) — закрытая клиническая группа аналитиков, объединённых работой над серией клинических случаев.
 Картель (от франц. carte — исписанная бумага) — первоначально (в XVII веке) в Западной Европе акт, определявший порядок турниров и дуэлей. Позже — договор (между государствами) о выдаче преследуемых лиц (впервые в этом значении в русском языке упоминается в 1703 г. у Петра I). Позже в России употреблялось в значении — письменный вызов на дуэль, который доставлял картельщик.
 Картель — декоративный элемент в виде полуразвёрнутого рулона бумаги, разновидность картуша.
 Картель — станция ДВЖД в Комсомольском районе Хабаровского края (село Большая Картель).
 Картель, Николай Александрович (1937—2013) — белорусский генетик.

См. также 
Картелье (значения)